Live At The Camden Underworld est un DVD live filmé au Camden Underworld, à Londres. Ce DVD regroupe les performances live de trois groupes de musique punk présents ce jour-là: Captain Everything!, Divit et Belvedere.

Liste des morceaux

Captain Everything! 

 Chuck Me In
 Problem With Numbers
 The One Minute Love Song
 There's No 'I' in Scene
 Hey Lags! Nice Slacks!!
 While You Are Asleep...
 Kalimbah!
 The Cheesiest Line
 The Party's Next Door
 Rocket Science?
 My Girlfriend's Dad Runs a Sweatshop
 Petrol Fumes
 Picture of You
 I'd Rather Have a Full Bottle In Front of Me Than a Full Frontal Lobotomy

Divit 

 Before They Do
 Driver
 Misunderstanding Maybe
 Sewn Together
 Catch Me If You Can
 No Regrets
 In Slow Forward Motion
 Sky
 Wish I Could Be

Belvedere 

 Subhuman Nature
 Not My Problem
 Repetition Rejection
 A Juxtaposition Of Action and Reason
 Brandy Wine
 Slaves to the Pavement
 The Only Problem With Wishful Thinking
 Quicksand
 Cellophane Coffin
 She Sells and Sand Sandwiches

Liens externes 

 DVD page on Punkervision.net

DVD musical